Gray megye (Kansas)
Gray megye (Texas)